Василий Далматов:
 Далматов, Василий Никитич (1899—1977) — советский военачальник, генерал-майор
 Далматов, Василий Пантелеймонович (1852—1912) — русский актёр.